Натуральне число 196
 196 рік до нашої ери
 196 рік нашої ери